Lamminsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lamminsaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Lamminsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Lamminsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Lamminsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Lamminsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Lamminsaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Lamminsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,33, long 27,41), 
 Lamminsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,87, long 26,91), 
 Lamminsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Lamminsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,09, long 29,52), 
 Lamminsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,23, long 27,21), 
 Lamminsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,14, long 29,89), 
 Lamminsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,92, long 27,13), 

Robotskapade Finlandförgreningar